Sartiranesi – abitanti di Sartirana (Merate)
Sartiranesi – abitanti di Sartirana Lomellina